Дом офице́ров (сокращённо ДО) — учреждение культуры Вооружённых Сил СССР и Вооружённых Сил Российской Федерации. В период, когда армия Российской Федерации и Советского Союза называлась Рабоче-крестьянская Красная армия дома офицеров носили название Дом Красной Армии.

Может иметь значения:
 Окружной дом офицеров (ОДО) — дом офицеров военного округа;
 Гарнизонный дом офицеров (ГарДО) — дом офицеров гарнизона;
 Дом офицеров флота (ДОФ);
 Дом офицеров флотилии;
 Дом офицеров группы войск, например, дом офицеров группы советских войск в Германии, и так далее.

Здания 
Ряд зданий, в которых располагались Дома офицеров, известны именно под такими названиями, при том, что их использование в настоящее время может быть иное.

 Воронежский Дом офицеров — здание XIX-XX веков в Воронеже.
 Томский Дом офицеров — здание XIX века в Томске. 
 Дом Красной Армии — здание XIX века в Харькове, разрушенное в годы Великой Отечественной войны.

Дома офицеров 
 Культурный центр Вооружённых Сил Российской Федерации — головное учреждение культуры Вооружённых Сил Российской Федерации, расположенное в Москве.
 Окружной дом офицеров — учреждение культуры Вооружённых Сил Российской Федерации, расположенное в Екатеринбурге.
 Дом офицеров Выборгского гарнизона — историческое здание в Выборге.
 Дом офицеров в Новосибирске — историческое здание в Центральном районе Новосибирска.
 Дом офицеров в Перми — историческое здание в Свердловском районе Перми.
 Дом офицеров (Санкт-Петербург) — дом офицеров Западного военного округа в Санкт-Петербурге (дом 20 по Литейному проспекту).
 Дом офицеров Тверского гарнизона — учреждение культуры Вооружённых Сил Российской Федерации, расположенное в Твери.
 Дом офицеров Уфимского гарнизона — учреждение культуры Вооружённых Сил России, расположенное в Уфе.
 Окружной дом офицеров — головное учреждение культуры Вооружённых Сил Республики Беларусь, расположенное в Минске.
 Дом офицеров — здание в Алма-Ате, Казахстан.
 Центральный Дом офицеров Вооружённых Сил Украины — головное учреждение культуры Вооружённых Сил Украины, расположенное в Киеве.

См. также 
 Офицерское собрание.
 Дворянское собрание.
 «Дом Красной армии», «Окружной дом офицеров» — бывшие названия футбольного клуба СКА (Санкт-Петербург).